Rafinha (ur. 1985) − brazylijski piłkarz grający na pozycji obrońcy
 Rafinha (ur. 1992) − brazylijski piłkarz grający na pozycji pomocnika
 Rafinha (ur. 1993) − brazylijski piłkarz grający na pozycji pomocnika